

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Asy“ beginnt.

Asy 



Asyn 
 Asyncritus, Jünger Jesu

Asyr 
 Asyraf Bin Mohd Ridzuan, Muhammad (* 1984), malaysischer Imam
 Aşyrow, Gurbannazar (* 1974), turkmenischer Politiker